Новое Запорожье — название населённых пунктов на Украине:

 Новое Запорожье — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Новое Запорожье — село в Запорожском районе Запорожской области.

См. также 
 Запорожье